Taiaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taiaçu (ort), São Paulo, 
 Taiaçu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar